Stati Uniti d'America
 Ulen – città della Contea di Boone, Indiana
 Ulen – città della Contea di Clay, Minnesota